

Localidades
Barrett (Minnesota)
Barrett (Texas)
Barret (Charente)
Barret-de-Lioure

Pessoas
Carlton Barret
Michael Barratt

Outros 
Esôfago de Barrett

Desambiguação